Шаловская волость — волость в составе Богородского уезда Московской губернии. Существовала до 1924 года. Центром волости была деревня Шалово (с 1977 года присоединена к рабочему посёлку Обухово Ногинского района Московской области).

По данным 1919 года в Шаловской волости было 32 сельсовета: Аборинский, Аксенковский, Алексеевско-Тимоховский, Афанасьевский I, Афанасьевский II, Балабановский, Борилово-Подвязновский, Бездедовский, Бутырский, Высоковский, Дранишниково-Каменковский, Доможировский, Ельнинский, Жуковский, Загорновский, Ивашевский, Клюшниковский, Колонтаево-Марьинский, Кутузовский, Михалевский, Михнево-Чудинский, Ново-Купавино-Щемиловский, Ново-Псарьковский, Обуховский, Петропавловский, Пушкинский, Старо-Купавинский, Старо-Псарьковский, Стуловский, Убежищенский, Шаловский, Шульгино-Меленский.

В 1923 году Петропавловский с/с был присоединён к Обуховскому, Аборинский — к Бездедовскому, Михалёвский — к Кутузовскому, Убежещинский — к Шульгино-Меленскому (который при этом был переименован в Шульгинский), Афанасовский I — к Шаловскому, Бутырский — к Аксенковскому, Ново-Псарьковский — к Старо-Псарьковскому, Пушкинский — в Борилово-Подвязновский (который при этом был переименован в Подвязновский), Жуковский — к Доможировскому, Клюшниковский — к Загорновскому, Высоковский — к Афанасьевскому II. Был образован Благовещенский с/с. Михнево-Чудинский и Ново-Купавино-Щемиловский с/с были объединены в Щемиловский с/с. Колонтаево-Марьинский с/с был переименован в Колонтаевский, Алексеевско-Тимоховский — в Тимоховский, Дранишниково-Каменковский — в Каменковский.

В 1924 году Бездедовский с/с был переименован в Аборинский, Щемиловский — в Чуденковский. Каменковский с/с был присоединён к Старо-Псарьковскому.

21 апреля 1924 года Шаловская волость была упразднена, а её территория разделена между Пригородной и Васильевской волостями.

Примечания 

Волости Богородского уезда